Santiago González
}}
Het ATP-toernooi van Memphis 2015 (met de officiële naam Memphis Open) vond plaats van 9 tot en met 15 februari 2015. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis in de Amerikaanse stad Memphis.

Het enkelspel werd gewonnen door Kei Nishikori. Hij versloeg in de finale Kevin Anderson met 6-4 en 6-4 . Het dubbelspel werd gewonnen door Mariusz Fyrstenberg en Santiago González. Zij versloegen in de finale Artem Sitak en Donald Young met 7-5, 6-7(1) en [10-8].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Memphis
ATP-toernooi van Memphis